Michael John ist der Name folgender Personen:

* Michael John (Bischof) (1925–2013), indischer Geistlicher, Bischof von East Kerala 
 Michael John (Historiker) (* 1954), österreichischer Historiker und Ausstellungskurator
 Michael John (Ingenieur) (* 1961), deutscher Ingenieur und Sicherheitstechniker 
 Michael John (Manager) (1965/1966–2011), deutscher Kulturmanager